1994/95 was het 97ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Blackburn Rovers werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Teams 

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

Eindstand

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1993/94 uitkwamen in de Premier League.

Prijzen

Scheidsrechters

Blackburn Rovers

Bijgaand een overzicht van de spelers van Blackburn Rovers, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van de Schotse trainer-coach en oud-international Kenny Dalglish voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

First Division

Eindstand

Play-offs

Bolton Wanderers promoveert en komt in het seizoen 1995/96 uit in de Premier League.

Second Division

Play-offs

Huddersfield Town promoveert en komt in het seizoen 1995/96 uit in de First Division.

Third Division

Play-offs

Chesterfield promoveert en komt in het seizoen 1995/96 uit in de Second Division.

Zie ook
FA Cup 1994/95
Football League Cup 1994/95

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1994/95